Bodo kan syfta på följande:
 Bodo (språk), ett språk i den indiska delstaten Assam.

Geografi

Brasilien 

 Bodó, kommun, Rio Grande do Norte,

Mexiko 
Manzana Tercera, ort i delstaten Mexiko.

Robotskapade Brasilienförgreningar